Jean Louis Verster (1697-1752), Nederlands bestuurder, schepen en raad te 's-Hertogenbosch, notaris
 Abraham Verster (1720-1799), Nederlands bestuurder, drossaard en stadhouder van de lenen van Sint-Michielsgestel, schepen van 's-Hertogenbosch en ordinaris-leenman van de leen- en tolkamer van stad en Meierij van 's-Hertogenbosch
 Abraham Gijsbertus Verster (1751-1848), Nederlands koopman en politicus, lid van de Eerste Nationale Vergadering
 Floris Hendrik Verster (1871-1927), Nederlands kunstschilder
 Sieuwert Verster, Nederlands musicoloog, dramaturg en kunsthistoricus 
 Lauren Verster (1980), Nederlands programmamaker en presentator